Le terme rose des vents désigne notamment :
 une rose des vents, une figure indiquant les points cardinaux : nord, sud, est, ouest et les orientations intermédiaires, jusqu’à 32 directions ;
 la rose des vents classique fait référence à la nomenclature et à l'association des vents dans l'Antiquité méditerranéenne classique (antiquité grecque et Rome antique) avec les points de directions géographiques, facilitant l'orientation ;
 La Rose des vents est un théâtre scène nationale situé à Villeneuve-d'Ascq ;
 la Rose des vents est l'autre nom de la cité des 3000, quartiers d'Aulnay-sous-Bois ;
 la  est le nom d'une organisation secrète italienne, démantelée en 1973 après avoir planifié un coup d'État ;
 La Rose des vents est une chanson de France Gall, présente sur l'album Les Sucettes (1966) ;
 La Rose des vents est une chanson d'Anggun, deuxième single de son album Au nom de la lune (1997) ;
 Rose des vents, un album de Claudio Capéo (2022) ;
 La Rose des vents (Die Windrose) est un film à sketches est-allemand réalisé en 1957 par Joris Ivens, Yannick Bellon, Alberto Cavalcanti, Sergueï Guerassimov, Gillo Pontecorvo, .